Сибрен Полет, настоящее имя Сибе Миннема (; , Кампен - 19 июля 2015) — нидерландский поэт, прозаик, переводчик.

Биография и творчество 
Много путешествовал по миру. С начала 1950-х годов жил в Стокгольме, где переводил драмы Стриндберга и современную шведскую поэзию, на Канарских островах и др. Издавал литературный журнал Подиум (1952—1965). Принадлежал к поколению пятидесятников. Экспериментатор в стихах и прозе, нередко обращается к популярным жанрам (детектив, научная фантастика).

Произведения 
Стихи

 Genesis (1946)
 Demiurgasmen (1953)
 Organon (1958)
 Geboorte-Stad (1958)
 Lady Godiva op scooter (1960)
 Konkrete poëzie (1962)
 Persoon/Onpersoon (1971)
 Illusie & Illuminatie (1975)
 Gedichten I (1977)
 Taalfiguren 1 & 2 (1983)
 Taalfiguren 3 & 4 (1995)
 Gedichten 1998—1948 (2001)
 Avatar, Avader (2006)
 Binnenstebuitenwereld (2008)

Романы
 De Steen (1957)
 Breekwater (1961)
 Mannekino (1968)
 De Sirkelbewoners (1970)
 Xpertise, of De experts en het rode lampje (1978)
 De andere stad, een labyrint (1994)
 De hoge hoed der historie, een geschiedboek (1999)
Эссе
 Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? (1972)
Автобиография
Een geschreven leven 1-3 (2004—2005)

Признание 
Лауреат премии Амстердама (1959), премии Константейна Хёйгенса за совокупность творчества (2003) и других наград. Произведения С. Полета переведены на английский, немецкий, датский, шведский, венгерский языки. На его стихи писал музыку Луи Андриссен.

Примечания

Литература 
 De liternatuur van Sybren Polet / Heite H.R. a.o. — Amsterdam: Bezige Bij, 1980.

Ссылки 
 Краткая биография 
 Интервью 
 Рецензия на избранные стихотворения 1948—1998 гг.
 Библиография 

Литераторы, известные под псевдонимами